Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Shanghai Rolex Masters 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich insgesamt sieben Spieler, welche in der ersten Runde des Hauptfeldes antreten. Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. Oktober 2013 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Shanghai